Протон је појам са више значења:
 Протон, основно значење - позитивно наелектрисани део атома
 Протон (ракета), ракета